Miano odnoszące się do:
 Jadwiga Zapolya – księżna brzeska, żona Ludwika II
 Jadwiga – córka księcia cieszyńskiego Przemysława II z dynastii Piastów, żona palatyna Węgier Stefana Zapolyi